SENTENTIAE LATINAE
 1. A bove maiore discit arare minor – Від більшого бика навчається орати менший.
 2. A casu ad casum – Від випадку до випадку.
 3. A posteriori – Зважаючи на досвід.
 4. A priori – З попереднього (відомого).
 5. Ab imo pectŏre – Від щирого серця.
 6. Ab initio – З самого початку
 7. Ab ovo usque ad mala – Від яйця до яблука (від початку до кінця).
 8. Abyssus abyssum invocat – Безодня волає до безодні.
 9. Acta non verba – Справи – не слова!
 10. Acu rem tetigisti – Голкою торкнувся суті.
 11. Ad absurdum – Від супротивного.
 12. Ad impossibilia nemo tenetur – Ніхто не зобов’язаний робити неможливе.
 13. Ad Kalendas Graecas – До грецьких Календ (тобто ніколи).
 14. Ad libĭtum – Вільно.
 15. Ad maiorem Dei gloriam – Для більшої слави Бога.
 16. Ad multos annos – На довгі роки.
 17. Ad notam – Для замітки, до відома
 18. Advocatus diabŏli – Адвокат диявола.
 19. Aetas dulcissĭma adulescentia est – Молодість – найкраща пора життя.
 20. Alea iacta est – Жереб кинутий.
 21. Aliena vitia melius vident homĭnes, quam sua – Чужі недоліки люди краще бачать, ніж свої.
 22. Alma mater – Мати-годувальниця.
 23. Alter ego – Друге “я”.
 24. Altĕra manu fert lapĭdem, panem ostentat altĕra – В одній руці несе камінь, а в другій показує хліб.
 25. Altissĭma flumĭna minĭmo sono labuntur – Найглибші річки течуть з найменшим шумом.
 26. Amantes – amentes – Закохані – божевільні.
 27. Amat victoria curam – Перемога любить старанність.
 28. Amemus patriam, pareamus legĭbus! – Любімо Батьківщину, підкоряймося її законам!
 29. Amemus patriam, posteritatis gloriae inservivamus! – Любімо Батьківщину, працюймо на славу нащадків!
 30. Amicitia magnum est bonum – Дружба – велике добро.
 31. Amicitia vitam ornat – Дружба прикрашає життя.
 32. Amicum laedere ne ioco quidem licet – Друга не можна ображати навіть жартома.
 33. Amicus certus in re incerta cernĭtur – Справжній друг виявляється в біді.
 34. Amicus meus alter ego – Мій товариш – друге “я”.
 35. Amicus Plato, sed magis amica verĭtas – Друг Платон, але істина дорожча.
 36. Amicus verus amore, more, ore, re cognoscĭtur – Справжній друг пізнається за любов’ю, звичаєм, мовою та справою.
 37. Amor non est medicabĭlis herbis – Від любові немає зілля.
 38. Amor tussisque non celatur – Любов і кашель не приховаєш.
 39. Amor, ut lacrĭma, ab ocŭlo orĭtur, in pectus cadit – Любов, як сльоза: народжується в оці, западає в серце
 40. Annum novum bonum felĭcem faustum fortunatumque! – Щасливого нового року!
 41. Ante victoriam ne canas triumphum – До перемоги не оспівуй тріумф.
 42. Aqua vitae – Вода життя
 43. Aquĭla non captat muscas – Орел не ловить мух.
 44. Arbor mala, mala mala – Погане дерево – погані плоди.
 45. Audere est facěre – Наважитися означає зробити.
 46. Audi, vide, tace, si tu vis vivěre (in pace) – Слухай, спостерігай, мовчи, якщо бажаєш жити (в мирі).
 47. Audiatur et altĕra pars – Нехай буде вислухана й інша сторона.
 48. Aurea mediocrĭtas – Золота середина.
 49. Aurei freni non faciunt equum meliorem – Золота вуздечка не робить коня кращим.
 50. Aut amat aut odit mulier, nil est tertium – Жінка або любить, або ненавидить, третього не дано!
 51. Aut Caesar, aut nihil – Або Цезар, або ніхто.
 52. Aut cum scuto, aut in scuto – Зі щитом або на щиті.
 53. Aut inveniam viam, aut faciam – Або знайду шлях, або зроблю.
 54. Aut vincěre, aut mori – Або перемогти, або вмерти.
 55. Avarus (avĭdus) gloriae – Жадібний до слави.
 56. Ave, Caesar, imperator, morituri te salutant – Радій, Цезар, імператор, ті, що йдуть на смерть, вітають тебе.
 57. Barba crescit, caput nescit – Борода росте, а голова не знає.
 58. Barba non facit philosophum – Борода не робить філософом.
 59. Bellum omnium contra omnes – Війна всіх проти всіх.
 60. Bona valetudo melior est quam maxĭmae divitiae – Добре здоров’я краще, ніж найбільше багатство.
 61. Calamitate doctus sum – Біда мене навчила.
 62. Cantilenam eandem canis – Співаєш одну й ту ж пісню.
 63. Cantus cycneus – Лебедина пісня.
 64. Carior est auro iuvĕnis – Молодість дорожча за золото.
 65. Cave canem – Остерігайся собаки.
 66. Cetěris parĭbus – За інших рівних умов.
 67. Charta non erubescit – Папір не червоніє.
 68. Citius, altius, fortius – Швидше, вище, сильніше.
 69. Civis Romanus sum! – Я – Римський громадянин!
 70. Clipeum post vulněra suměre – Взятися за щит після поранення
 71. Cogitationes posteriores saepe sunt meliores – Пізніші думки часто кращі від попередніх.
 72. Cogitationis poenam nemo patĭtur – Ніхто не несе покарання за думки.
 73. Cogĭto, ergo sum – Я мислю, отже існую.
 74. Cognosce te ipsum – Пізнай самого себе.
 75. Conscientia – mille testes – Совість – тисяча свідків.
 76. Consuetudo est altěra natura – Звичка – друга натура.
 77. Consultor homĭni tempus utilissĭmus – Час – найкращий порадник для людини.
 78. Contra spem spero – Без надії сподіваюсь.
 79. Cornu copiae – Ріг достатку.
 80. Credo, quia absurdum – Вірю, тому що безглуздо.
 81. Curricŭlum vitae – Плин життя (Автобіографія).
 82. De lingua stulta veniunt incommŏda multa – Через дурний язик трапляється багато неприємностей.
 83. De duobus malis minus est eligendum – З двох лих слід обирати менше.
 84. De gustĭbus et colorĭbus non est disputandum – Про смаки та кольори не сперечаються.
 85. De mortuis aut bene aut nihil – Про мертвих або добре або нічого.
 86. De nihĭlo nihil – З нічого ніщо не виникає.
 87. De nocte consilium – Ніч приносить пораду.
 88. Decies repetita placebit – Десять разів повторене подобатиметься.
 89. Decĭpi quam fallĕre est tutius – Краще нехай тебе обмануть, ніж ти.
 90. Delirium tremens – “Тремтливе марення”, біла лихоманка.
 91. Desunt inopiae multa, avaritiae omnia – Бідним людям багато не вистачає, жадібним – усього.
 92. Deus ex machĭna – Бог з машини.
 93. Deus vult –Цього хоче Бог.
 94. Diabŏlus non est tam ater, ac pingĭtur – Не такий страшний чорт, як його малюють.
 95. Dicěre non est facěre – Говорити не означає робити.
 96. Dies ater – Чорний день.
 97. Dies diem docet – День навчає день.
 98. Dies levat luctum – День зменшує горе.
 99. Dilatio maxĭmum irae remedium est. – Найкращі ліки від гніву – відстрочка.
 100. Discĕre ne cesses – Не переставай вчитися.
 101. Dives est, qui sapiens est – Той багатий, хто мудрий.
 102. Divĭde et impěra – Розділяй і володій.
 103. Dixi et anĭmam meam levavi – Сказав – і полегшив свою душу.
 104. Docendo discĭmus – Вчимося навчаючи.
 105. Doctrina multĭplex, verĭtas una – Наук багато, істина одна.
 106. Domus propria est domus optĭma – Власний дім – найкращий дім.
 107. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt – Охочого йти доля веде, небажаючого – тягне.
 108. Dum spiro, spero – Поки дихаю, сподіваюсь.
 109. Duobus litigantĭbus tertius gaudet – Коли двоє сперечаються, третій радіє.
 110. Dura lex, sed lex – Закон суворий, але закон.
 111. E cantu dignoscĭtur avis – За співом розпізнається птах.
 112. E duobus malis minus eligendum est – З двох бід обирають меншу.
 113. E fructu arbor cognoscĭtur – За плодом дерево пізнається.
 114. Edĭmus, ut vivamus, non vivĭmus, ut edamus – Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти.
 115. Elephantum ex musca facĕre – Робити з мухи слона.
 116. Emĕre catullum in sacco – Купувати кота в мішку.
 117. Equi donate dentes non sunt inspiciendi – Дарованому коню в зуби не дивляться.
 118. Errando discĭmus – Вчимося помиляючись.
 119. Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare – Людині властиво помилятись, але нерозумно наполягати на своїй помилці.
 120. Est focŭlus proprior multo pretiosior auro – Домашнє вогнище набагато цінніше золота.
 121. Est modus in rebus – Є міра в речах.
 122. Est quoque cunctarum novĭtas carissĭma rerum – Новизна – найдорожча річ із усіх речей.
 123. Et tu, autem, Brute contra me? – І ти, Брут, проти мене?
 124. Etiam post malam segĕtem serendum est – Навіть після поганого врожаю потрібно сіяти.
 125. Ex malis eligěre minĭma – Із лих обирати найменше.
 126. Ex vitio alius sapiens emendat suum – (Дивлячись) на чужі вади, мудрий виправляє свої.
 127. Exceptio confirmat regŭlum – Виняток підтверджує правило.
 128. Exercitatio artem parat – Тренування породжують майстерність.
 129. Experto crede – Вір досвідченому.
 130. Fac simĭle – “зроби подібне”= точна копія.
 131. Facĭle dictum, difficĭle factu – Легко говорити, важко робити.
 132. Facta loquuntur – Факти говорять.
 133. Facundus est error, cum simplex sit verĭtas – Брехня – красномовна, правда – проста.
 134. Falsus in uno, falsus in omnĭbus – Брехливий в одному, брехливий у всьому.
 135. Fama candĭda rosa dulcior – Добре ім’я солодше троянди.
 136. Fama plures, quam opes – Репутація значить більше, ніж багатство.
 137. Fausta omĭna! – Усього найкращого!
 138. Feci, quod potui, faciant meliora potentes – Я зробив усе, що міг; хто може, нехай зробить краще.
 139. Felix, qui nihil debet – Той щасливий, хто нічого не винен.
 140. Felix, qui potuit rerum cognoscěre causas – Щасливий той, хто зміг пізнати істину речей.
 141. Fer patienter onus, fac sapienter opus – Знось терпляче труднощі, роби розумно справу.
 142. Ferro et igne – Вогнем і мечем.
 143. Festina lente – Поспішай повільно.
 144. Fiat iustitia et pereat mundus – Хай здійсниться правосуддя, хоч би загинув світ.
 145. Fiat lux – Нехай буде світло.
 146. Fide, sed cui vide – Довіряй, але дивись, кому.
 147. Finis coronat opus – Кінець увінчує справу.
 148. Fortes fortuna adiŭvat – Сміливим допомагає доля.
 149. Fortuna variabĭlis – Доля мінлива.
 150. Fortunam citius reperias, quam retineas – Щастя швидше можна знайти, ніж утримати.
 151. Garrŭla lingua nocet – Балакучий язик шкодить.
 152. Gutta cavat lapĭdem – Крапля точить камінь (Овідій).
 153. Hic Rhodus, hic salta – Тут Родос, тут стрибай.
 154. Hodie mihi, cras tibi – Сьогодні мені, а завтра тобі
 155. Homĭnem ex operĭbus eius cognoscĕre – Людину пізнають за її вчинками.
 156. Homĭnem te esse memento! – Пам’ятай, що ти людина!
 157. Homĭnes, dum docent, discunt – Люди поки вчать, самі вчаться.
 158. Homĭni cibus utilissĭmus est simplex – Проста їжа – найбільш корисна для людини.
 159. Homo homĭni lupus est – Людина людині вовк.
 160. Homo locum ornat, non homĭnem locus – Людина прикрашає місце, а не місце людину.
 161. Homo proponit, sed Deus disponit – Людина передбачає, а Бог розпоряджається.
 162. Homo sum et nihil humani a me alienum puto – Я є людина і вважаю, що ніщо людське мені не чуже.
 163. Honores mutant mores, sed raro in meliores – Почесті змінюють звички, але рідко на кращі.
 164. Horror vacui – Страх порожнечі.
 165. Ibi victoria, ubi concordia – Там перемога, де злагода.
 166. Ibĭdem – Те ж місце
 167. Idem – Те ж.
 168. Ignorantia non est argumentum – Незнання – не доказ.
 169. Ignoscĭto saepe altěri, nunquam tibi – Іншим прощай часто, собі – ніколи.
 170. Imago anĭmi vultus est – Обличчя – це відображення душі.
 171. Imperare sibi magnum imperium est – Володіти собою – найбільша влада.
 172. Imperitia pro culpa habetur – Незнання вважається за провину.
 173. In maxĭma potentia minĭma licentia – Чим сильніша влада, тим менше свободи.
 174. In mediam viam tutissĭmus ibis – Посеред шляху їхати – найбезпечніше.
 175. In memoriam – На згадку.
 176. In omnia paratus – Готовий до всього.
 177. In pace leones, in proelio cervi – Під час миру – леви, у битві – олені.
 178. In Venĕre semper certat dolor et gaudium – У любові завжди змагаються біль і радість.
 179. In vino verĭtas, in aqua sanĭtas – Істина у вині, здоров’я у воді.
 180. In vitium ducit culpae fuga – Бажання уникнути помилки залучає до іншої.
 181. Inter arma musae silent – Серед зброї музи мовчать.
 182. Inter nos – Між нами.
 183. Is fecit cui prodest – Зробив той, кому вигідно.
 184. Labor et patientia omnia vincunt – Праця й терпіння все перемагають.
 185. Latrante uno latrat statim et alter canis – Коли загавкає один, починає гавкати й інший собака.
 186. Legem brevem esse oportet – Закон має бути коротким.
 187. Levis est labor omnis amanti – Закоханому всяка праця легка.
 188. Littěra scripta manet – Написане залишається.
 189. Luna latrantem canem non timet – Місяць не боїться собаки, що гавкає.
 190. Lupus in fabŭlis – Про вовка промовка.
 191. Mala herba cito crescit – Погана рослина швидко росте.
 192. Manu propria – Власною рукою.
 193. Manus manum lavat – Рука руку миє.
 194. Mare interbibĕre – Випити море.
 195. Mare verbōrum – gutta rerum – Море слів – крапля справ.
 196. Melius est prudenter tacēre, quam inanĭter loqui – Краще розумно мовчати, ніж нерозумно говорити.
 197. Melius sero, quam nunquam – Краще пізно, ніж ніколи.
 198. Memento mori – Пам’ятай про смерть.
 199. Mendacem memŏrem esse oportet – У брехуна має бути гарна пам’ять.
 200. Mens sana in corpŏre sano – В здоровому тілі – здоровий дух.
 201. Modus vivendi – Спосіб життя.
 202. Mors omnia solvit – Смерть звільняє від усіх проблем.
 203. Multa paucis – Багато в декількох словах.
 204. Nec possum tecum vivěre, nec sine te – Не можу жити ні з тобою, ні без тебе.
 205. Nec sibi, nec altĕri – Ні собі, ні іншим.
 206. Nemo sine vitiis est – Немає нікого без недоліків.
 207. Nigra in candĭda vertěre – Перетворювати чорне на біле.
 208. Nihil habeo, nihil curo – Нічого не маю – ні про що не піклуюся.
 209. Nihil lacrĭma citius arescit – Ніщо не висихає швидше від сліз.
 210. Nihil sine ratione faciendum est – Все треба робити з розумом.
 211. Noli me tangěre – Не торкайся мене.
 212. Nolitte mittĕre margaritas ante porcos – Не кидайте перли перед свинями.
 213. Nomen est omen – Ім’я говорить саме за себе.
 214. Nomĭna stultorum ubique sunt locorum – Дурні пишуть свої імена скрізь.
 215. Non est fumus absque igne – Немає диму без вогню.
 216. Non omne, quod nitet, aurum est – Не все те золото, що блищить.
 217. Non omnia possŭmus omnes – Не всі ми все можемо.
 218. Non progrĕdi est regrĕdi – Не йти вперед – значить іти назад.
 219. Non rex est lex, sed lex est rex – Не цар – закон, а закон – цар.
 220. Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum – Не одяг прикрашає чоловіка, а чоловік – одяг.
 221. Non vivĭmus, ut edamus, sed edĭmus, ut vivamus – Ми не живемо, щоб їсти, а їмо, щоб жити.
 222. Nulla aetas ad discendum sera – Ніколи не пізно вчитися.
 223. Nulla dies sine linea – Жодного дня без рядка.
 224. Nulla regŭla sine exceptione – Немає правил без винятків.
 225. Nullus amor est sanabĭlis herbis – Жодне кохання не можна вилікувати травами.
 226. fallacem homĭnum spem! – О зрадлива людська надія!
 227. O tempŏra, o mores! – О часи, о звичаї!
 228. Oděrint, dum metuant – Нехай ненавидять, аби боялися.
 229. Omne ignotum pro magnifĭco – Все невідоме – дивовижне.
 230. Omnia mea mecum porto – Все своє ношу з собою.
 231. Omnia praeclara rara – Все прекрасне рідкісне.
 232. Omnia vincit amor et nos cedamus amori – Все перемагає любов, підкорімося ж і ми любові.
 233. Omnium consensus – За загальною згодою.
 234. Optĭmum medicamentum quies est – Кращі ліки спокій.
 235. Otium post negotium – Відпочинок після праці.
 236. Pacta servanda sunt – Договорів слід дотримуватись.
 237. Panem et circenses – Хліба і видовищ.
 238. Pax intrantĭbus – Мир тим, хто входить.
 239. Pecunia non olet – Гроші не пахнуть.
 240. Per aspĕra ad astra – Через терни до зірок.
 241. Per fas et nefas – Усіми дозволеними чи недозволеними засобами.
 242. Per risum multum debes cognoscěre stultum – По частому сміху ти повинен упізнати дурня.
 243. Pericŭlum est in mora – Небезпека в зволіканні.
 244. Perpetuum mobĭle – Вічний двигун.
 245. Persona grata – Бажана особа.
 246. Post scriptum (P. S.) – Після написаного.
 247. Prima facie – З першого погляду.
 248. Primus inter pares – Перший серед рівних.
 249. Primus inter pares – Перший серед рівних.
 250. Pro et contra – За і проти.
 251. Pro publĭco bono – Для загального добра.
 252. Quae sunt Caesăris Caesări – Кесарево Кесарю.
 253. Quae volŭmus, id libenter credĭmus – Охоче віримо в те, чого бажаємо.
 254. Qualis rex, talis grex – Який чередник, така й череда.
 255. Qualix artĭfex pereo – Який артист гине!
 256. Querĭte et invenietis – Шукайте і знайдете.
 257. Qui bene amat, bene castĭgat – Хто щиро любить, той суворо карає.
 258. Qui cuncta negat, omnia dat – Хто все забороняє, тим самим все дозволяє.
 259. Qui habet aures audiendi, audiat – Хто має вуха, щоб чути, нехай почує
 260. Qui non est nobiscum, adversus nos est – Хто не з нами, той проти нас.
 261. Qui pro quo – Щось за щось.
 262. Qui quaerit – repĕrit – Хто шукає, той знаходить.
 263. Qui semĭnat mala, metet mala – Хто сіє зло, той зло жатиме.
 264. Qui tacet – consentit – Хто мовчить, той погоджується.
 265. Quisque suae fortunae faber est – Кожен є ковалем своєї долі.
 266. Quo vadis – Куди йдеш? Камо грядеши?
 267. Quod erat demonstrandum – Що й треба було довести.
 268. Quod licet Iovi, non licet bovi – Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику.
 269. Quot capĭta, tot sensus – Скільки голів, стільки умів.
 270. Remedium irae est mora – Ліками проти гніву є час.
 271. Risus sardonĭcus – Сардонічний сміх.
 272. Ruthenorum me esse et libenter profiteor – Я з українців, про що кажу охоче Sententiae.
 273. Saepe certatur de lana caprae – Часто сперечаються через вовну кози.
 274. Sancta sanctorum – Святая святих.
 275. Sancta simplicĭtas! – О, свята простота.
 276. Sapienti sat – Розумному досить.
 277. Sapientis anĭmis nunquam tumet – Розумний ніколи не зазнається.
 278. Scientia potentia est – Знання – сила.
 279. Scio me nihil scire – Я знаю, що нічого не знаю.
 280. Semper fidelis – Завжди вірний.
 281. Sero venientĭbus ossa – Тому, хто пізно приходить, – кістки.
 282. Si vis amari, ama – Якщо хочеш, щоб тебе кохали, кохай сам.
 283. Si vis pacem, para bellum – Хочеш миру – готуйся до війни.
 284. Sic fata voluerunt – Так забажала доля.
 285. Sic itur ad astra – Так ідуть до зірок.
 286. Sic transit gloria mundi – Так проходить слава світу.
 287. Simĭlis simĭli gaudet – Подібний подібному радіє.
 288. Simplex sigillum veri – Простота – ознака щирості.
 289. Sine ira et studio – Без гніву та пристрасті.
 290. Sine labore non erit panis in ore – Без роботи не буде й хліба в роті.
 291. Sine qua non – Без чого ні.
 292. Sol lucet omnĭbus – Сонце світить всім.
 293. Status quo ante bellum – Становище, що було перед війною.
 294. Status quo ante – Становище напередодні.
 295. Status quo – Теперішнє становище.
 296. Sub rosa – У таємниці.
 297. Suum cuique – Кожному своє.
 298. Tarde venientĭbus ossa – Хто пізно приходить – тому кістки.
 299. Tempŏra mutantur et nos mutamur in illis – Часи змінюються і ми змінюємося разом з ними.
 300. Tempus vulnĕra sanat – Час лікує рани.
 301. Terra incognĭta – Невідома земля.
 302. Tertium non datur – Третього не дано.
 303. Tibi et igni – Тобі і вогню.
 304. Tranquillas etiam naufragus horret aquas – Хто зазнав кораблетрощі, тихої води страшиться.
 305. Umbram suam metuit – Він боїться своєї тіні.
 306. Una hirundo non facit ver – Одна ластівка не робить весни.
 307. Unum castigabis – centum emendabis – Одного покараєш, сотню виправиш.
 308. Unus pro omnĭbus et omnes pro uno – Один за всіх і всі за одного.
 309. Urbi et orbi – Місту і світу.
 310. Usus est optĭmus magister – Досвід – найкращий вчитель.
 311. Usus tyrannus – Звичай – тиран.
 312. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas – Хоча й не вистачає сил, але вже саме бажання гідне похвали.
 313. Ut salutas, ita salutaběris – Як ти вітаєш, так і тебе привітають.
 314. Vae victis – Горе переможеним.
 315. Vanĭtas vanitatum et omnia vanĭtas – Суєта суєт і все суєта.
 316. Variětas delectat – Різноманітність приносить задоволення.
 317. Veni, vidi vici – Прийшов, побачив, переміг.
 318. Verum amicum pecunia non parabis – Справжнього друга за гроші не купиш.
 319. Vi victa vis – Сила перемагається силою.
 320. Vita brevis, ars longa – Життя коротке, мистецтво вічне.
 321. Vivĕre est cogitare – Жити значить мислити.
 322. Vivĕre est militare – Жити значить боротися.
 323. Vivĭmus non, ut volŭmus, sed ut possŭmus – Живемо не як хочемо, а як можемо.
 324. Vox clamantis in deserto – Голос волаючого в пустелі.
 325. Vox popŭli vox Dei – Голос народу, голос Божий.